Indianapolis 500 1970 je bila štiriinpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1970.

Rezultati

1970 v športu
1970